Die B Grupa 1990/91 war die 42. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 11. August 1990 und endete am 8. Juni 1991.

Modus 
19 Mannschaften spielten, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf, während die letzten drei Teams in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1990 91
Fußballsaison 1990/91